Samsö ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jörgensen Samsö (1661–1738), königlich dänischer Generalmajor 

Siehe auch:
 Samsø
 Samsø (Käse)